

Geografia

Austria 
 Unterweißenbach – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt

Niemcy 
 Unterweißenbach – dzielnica Helmbrechts
 Unterweißenbach – dzielnica Selb
 Unterweißenbach – dzielnica Vilseck